

Antroponimi 
 Frank – nome proprio di persona corrispondente all'italiano Franco
 Frank – cognome

Cinema 
 Frank, film del 2014 diretto da Lenny Abrahamson

Geografia 
 Frank – villaggio del comune di Kaliska (Polonia)
 Frank – comunità della Contea di Pocahontas, Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Frank – gruppo musicale pop britannico
 Frank – album degli Squeeze del 1989
 Frank – singolo dei Kent del 1995
 Frank – album di Amy Winehouse del 2003

Personaggi 
 Frank il carlino – personaggio del franchise Men in Black
 Frank – personaggio dei fumetti pubblicati da Fantagraphics Books
 Frank – personaggio della striscia a fumetti Frank and Ernest
 Frank – personaggio della serie televisiva CSI: Miami
 Frank – personaggio di Brawl Stars

Persone 
 Frank – disc jockey e conduttore radiofonico italiano

Pagine correlate 
Franck
Frankie